Alastor puede referirse a varias personas y conceptos relacionados con la mitología griega:

 Alastor fue un epíteto del dios griego Zeus, de acuerdo con Hesiquio de Alejandría y el Etymologicum Magnum, que lo describió como el dios de los malos actos: específicamente, es relacionado con el derramamiento de sangre familiar. Como la personificación de una maldición, es también un epíteto de las Erinias. El nombre también es utilizado por los escritores, especialmente los trágicos, para designar a cualquier deidad o demonio de errores cometidos por los hombres: en Electra, por ejemplo, Orestes cuestiona a un oráculo que le exhorta a matar a su madre, y se pregunta si el oráculo no sería de Apolo sino de algún alastor malicioso.
 Alastor, un hijo de Neleo y Cloris. Cuando Heracles tomó Pilos, Alastor y sus hermanos, con excepción de Néstor, fueron asesinados por él.
 Alastor, un liciano que era un compañero de Sarpedón, y fue asesinado por Odiseo.
 Otro Alastor, que no guarda relación con el anterior, se menciona en la Ilíada de Homero.
 Alastor, un hijo de Polinices y Argía.
 Alastor es un personaje demonio en la serie animada Hazbin Hotel.
 Alastor también es un personaje de la saga de Harry Potter que aparece en la 4.ª película.
 Alastor esta representado como una espada en la serie de videojuegos Devil May Cry de Capcom 
 Alastor es también un personaje de la serie de juegos publicados para el gamecube Viewtiful Joe